Creüsa, in het Grieks Κρε(ί)ουσα (letterlijk heerseres, vorstin) is de naam van verscheidene vrouwelijke personen uit de Grieks-Romeinse sagenwereld. De drie bekendste zijn:
 Creüsa, dochter van Erechtheus
 Creüsa, dochter van koning Priamus en (eerste) echtgenote van Aeneas
 Creüsa, dochter van koning Creon van Korinthe
Minder bekend is:
 Creüsa, één der Naiaden.